Champrond ist die Bezeichnung mehrerer Gemeinden und Ortschaften in Frankreich:

 Champrond (Sarthe), Gemeinde im Département Sarthe
 Champrond, Ortschaft in der Gemeinde Saint-Jean-de-Chevelu im Département Savoie

mit Namenszusatz:
 Champrond-en-Gâtine, Gemeinde im Département Eure-et-Loir
 Champrond-en-Perchet, Gemeinde im Département Eure-et-Loir